Fabio Di Giannantonio – pilota motociclistico italiano
 Franco Di Giannantonio – politico italiano
 Leo Di Giannantonio – cantautore, attore e doppiatore italiano
 Natalino Di Giannantonio – politico italiano
 Paolo Di Giannantonio – giornalista e conduttore televisivo italiano